Llista d'asteroides del 121.001 al 122.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 121001–121100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 121101–121200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 121201–121300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 121301–121400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 121401–121500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 121501–121600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 121601–121700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 121701–121800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 121801–121900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 121901–122000 [ modifica]